Nové Hrady est un toponyme qui peut désigner :

Nové Hrady, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Nové Hrady, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie